Гвожђе се може односити на:
  Гвожђе – железо-жељезо , хемијски елемент из групе метала
  Гвожђе -  замка за лов дивљачи 
У стручној литератури термин гвожђе често представља легуру хемијског елемента гвожђа (железа) са угљеником, са садржајем угљеника од 2 до  6,67% угљеника. У том контексту гвожђа се деле на:
 Сирово гвожђе
 Ливено гвожђе